Het Europese kampioenschap allround in 1922 werd van 11 tot 12 februari 1922 verreden op de ijsbaan van het Kaisaniimenlahti in Helsinki. Dit was het eerste kampioenschap na de Eerste Wereldoorlog.

De titelhouder was de Noor Oscar Mathisen, die in 1914 Europees kampioen werd op de ijsbaan van Halensee in Berlijn. De Fin Clas Thunberg werd voor de eerste keer kampioen.

Klassement 

  * = met val
 NC = niet gekwalificeerd
 NF = niet gefinisht
 NS = niet gestart
 DQ = gediskwalificeerd

1922
Langebaanschaatsen in 1922
Schaatsen in Finland
Sportevenement in Helsinki
Schaatsen